Jotapa (córka Arystobula II)
 Jotapa (córka Sampsigeramusa II)
 Jotapa (królowa Emesy)